Peter Eigen ist der Name folgender Personen:

* Peter Eigen (Entomologe) (1873–1948), deutscher Pädagoge und Entomologe 
 Peter Eigen (Jurist) (* 1938), deutscher Jurist